Il doppio dell'Internationaux de Strasbourg 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Nathalie Dechy e Mara Santangelo erano le detentrici del titolo, ma la Dechy si è ritirata nel 2009 e la Santangelo non ha partecipato.

Alizé Cornet e Vania King hanno battuto in finale Alla Kudrjavceva e Anastasija Rodionova 3–6, 6–4, [10–7].

Teste di serie

 Chuang Chia-jung /  Lucie Hradecká (quarti di finale, ritiro a causa di un infortunio della Hradecka)
 Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (finale)

 Julie Coin /  Marie-Ève Pelletier (quarti di finale) 
 Kristina Barrois /  Jasmin Wöhr (semifinali)

Tabellone

Draw

Note 

Internationaux de Strasbourg 2010